Clase St. Louis es el nombre de dos diferentes clases de cruceros de la Armada de los Estados Unidos:

 Clase St. Louis, compuesta por tres cruceros protegidos usados por la Armada de los Estados Unidos al comienzo del siglo XX.
 Clase St. Louis,  compuesta por dos cruceros ligeros usados por la Armada de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.